Кюрва́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона От-Даду. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81077.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 95 км северо-восточнее Тулузы, в 26 км к востоку от Альби.

На севере коммуны протекает река Тарн, а на востоке — её приток .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 446 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 275 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 183 были экономически активными, 92 — неактивными (показатель активности — 66,5 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 183 активных работали 171 человек (104 мужчины и 67 женщин), безработных было 12 (4 мужчины и 8 женщин). Среди 92 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн